Cea de-a VIII ediție a Jocurile Olimpice de iarnă din 1960, s-au desfășurat la Squaw Valley, California, Statele Unite în perioada 18 februarie - 28 februarie 1960.

Sporturi

Clasament 
Legendă
 Țara gazdă

Note

Legături externe 

  1960 Winter Olympics la olympedia.org

1960 în Statele Unite ale Americii
 
Competiții sportive internaționale găzduite de Statele Unite
Jocurile Olimpice de iarnă
1960
Istoria comitatului Placer, California
Istoria statului California